Omzien in wrok, een toneelstuk uit 1956 van John Osborne
Look Back in Anger (1959), een dramafilm onder regie van Tony Richardson
Look Back in Anger (1980), een dramafilm onder regie van Lindsay Anderson
Look Back in Anger (1989), een televisiefilm
Look Back in Anger (David Bowie), een single van David Bowie uit 1979